Oxbow, amerikai együttes
 Oxbow, francia sportruhagyártó cég
 Oxbow, versenyló
 Amerikai Egyesült Államok
 Oxbow (Észak-Dakota)
 Oxbow (Maine)
 Oxbow (New York)
 Oxbow (Oregon)